«Broken Hearted Melody» es una canción popular compuesta por Sherman Edwards en 1958, con letra de Hal David. La canción se convirtió en un éxito en Estados Unidos en la versión que de ella hizo Sarah Vaughan en 1959.

Letra

Referencias

Canciones de 1958
Canciones de Sarah Vaughan